Miejscowości w USA:
 Zoar – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Tuscarawas
 Zoar – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Menominee
 Zoar – w Biblii: miasto nad Morzem Martwym w Palestynie, współtworzące Pentapol (m.in. z Sodomą i Gomorą)
W Wielkiej Brytanii:
 Zoar – miejscowość w Kornwalii (Anglia)